Guandong puede hacer referencia a:

 Guangdong, provincia del sureste de China.
 Gangwon, antigua provincia de Corea.
 Manchuria, región histórica de China también conocida como Guandong.